Stegmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stegmayer (1800–1862), österreichischer Montanist und Schriftsteller
 Ferdinand Stegmayer (1803–1863), österreichischer Kapellmeister und Dirigent
 Gabriel Stegmayr (* 1988), schwedischer Biathlet
 Matthäus Stegmayer (1771–1820), österreichischer Librettist und Schriftsteller
 Michael Stegmayer (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Roland Stegmayer (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Toni Stegmayer (* 1957), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Stegmaier
 Stegmeyer
 Stegmeier